Олена Остапенко і Алісія Росольська були чинними чемпіонками, але Остапенко вирішила того року не брати участі. Росольська грала в парі з Ларою Арруабарреною, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Алла Кудрявцева і Катарина Среботнік.

Перші сіяні Тімеа Бачинскі і Віра Звонарьова виграли титул, у фіналі перемігши пару Кудрявцева і Среботнік з рахунком 2–6, 6–1, [10–3].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

St. Petersburg Ladies' Trophy, парний розряд
2018